Змеее́д — поедающий змей.

 Змееед — то же, что змееяд и змееядец.
 Змееед — .

В искусстве
 «Змееед» (1901) — поэма грузинского поэта Важи Пшавелы.
 «Змееед» (2011) — роман Виктора Суворова, 1981—1994 годы, — часть трилогии, наряду с «Контроль» и «Выбор».

Примечания